Teleki Mihály, Báthory Zsigmond testőrkapitánya, Teleki Mihály kancellár nagyapja
 Teleki Mihály (1634–1690) főúr, erdélyi kancellár
 Teleki Mihály (1671–1720) főúr, katonatiszt, kuruc brigadéros, az előzőnek fia
 Teleki Mihály (1896–1991) gazdaságpolitikus, földművelésügyi miniszter (1938–1940)
 Teleki Mihály (1906–1992) teológus
 Teleki Mihály (1908–1988) gróf széki Teleki Mihály, erdélyi mezőgazdász